In Spanje
 San Roque (Cádiz), een gemeente in de Spaanse provincie Cádiz
 San Roque (San Sebastian), een wijk in de Spaanse stad San Sebastian
 San Roque de Riomiera, een gemeente in de Spaanse provincie en regio La Rioja
Overig
 San Roque (Antioquia), een gemeente in het Colombiaanse departement Antioquia
 San Roque (departement), een departement van de Argentijnse provincie Corrientes
 San Roque (Corrientes), een plaats in de Argentijnse provincie Corrientes
 San Roque (Northern Samar), een gemeente in de Filipijnse provincie Northern Samar